Das letzte Kapitel – film del 1961 diretto da Wolfgang Liebeneiner
Das letzte Kapitel – film tv del 1965 diretto da Rolf Busch
Das letzte Kapitel – film del 2011 diretto da Maximilian Haslberger